Гурцкая — прізвище.

 Гурцкая Давид Кобович — вояк полку «Дніпро-1», учасник російсько-української війни.
 Гурцкая Діана Гудаєвна — співачка
 Роберт Гурцкая — продюсер, брат співачки Діани Гурцкаї.

Прізвища